Cot Tunong (Ganda Pura), een plaats in Indonesië
Cot Tunong (Glumpang Tiga), een plaats in Indonesië